22P kan syfta på:

 Kopffs komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-57 - en rysk Progress farkost.